Челищев (Челищева) — фамилия и дворянские роды.

Известные носители 
 

 Челищев, Александр Иванович (? — 1821) — генерал-лейтенант Русской императорской армии.
 
 Челищев, Андрей Викторович (1901—1994) — калифорнийский винодел русского происхождения.
 Челищев, Борис Григорьевич (? — 1663) — дворянин московский и полковой воевода.
 Челищев, Виктор Николаевич (1870—1952) — общественный деятель, писатель, журналист, мемуарист.
 Челищев, Владимир Егорович (1819—1886) — русский генерал, Одесский комендант.
 Челищев, Георгий Глебович (1875—?) — помещик, депутат III Государственной думы от Псковской губернии.
 Челищев, Дмитрий Михайлович (1879—1964) — московский архитектор.
 Челищев, Илья Микулич (Николаевич) — русский дипломат XVI века.
 Челищев, Любим Арсеньевич — генерал-майор ВС Российской империи.
 
 Челищев, Осип Иванович — торопецкий дворянин XVII века.
 Челищев, Павел Фёдорович (1898—1957) — русский художник.
 Челищев, Пётр Иванович (1745—1811) — российский этнограф; автор книги «Путешествие по северу России в 1791 году».

 Челищева, Ольга Алексеевна (1918—1989) — советский государственный и политический деятель.

См. также 
 Челищев Хутор — деревня, Тульская область, Ефремовский район.

Примечания